Sct. Michaels kirke, der er opkalde efter Sankt Michael, findes flere steder:

Danmark 
 Sankt Michaels Kirke (Kolding) – en romersk-katolsk kirke i Kolding

Luxembourg 
 Sankt Michaels Kirke (Luxembourg)

Tyskland 
 Sankt Michaels Kirke (Hildesheim)